Le Valkenberg peut être :

 Valkenberg (Brakel), le Valkenberg de Brakel en Belgique, est une côte empruntée souvent lors du Tour des Flandres.
 Valkenberg (Gilze), le Valkenberg de Gilze en Rijen , est un domaine historique.
 Le Valkenberg Hospital, hôpital psychiatrique situé dans la ville du Cap, en Afrique du Sud.